Gavião, mot portugais signifiant, selon le cas, « épervier » ou « autour » en français, peut aussi désigner :

Toponymie 
 au Brésil :
 Gavião, municipalité située dans l'État de Bahia ;
 au Portugal :
 Gavião, municipalité située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
 Gavião, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 Gavião, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga et la région Nord.

Personnalité 
 Gavião (1980-), footballeur brésilien.